

Geografia

Francja 
 Bourg – miasto we Francji, w regionie Akwitania
 Bourg – miasto we Francji, w regionie Szampania-Ardeny
 Le Bourg – miasto we Francji, w regionie Midi-Pireneje

Stany Zjednoczone 
 Bourg – jednostka osadnicza w USA, w stanie Luizjana

Szwajcaria 
 La Bourg – szwajcarska nazwa gminy Burg im Leimental w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Laufen

Inne 
 Bourg – stacja metra w Lille

Zobacz też 
 [[Chêne-Bourg]